Die beiden Reiche der Osmanen und Safawiden trafen in mehreren Osmanisch-Safawidischen Kriegen zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert aufeinander. Es ging dabei einerseits um die politische Vorherrschaft in Kleinasien, Mesopotamien und dem Kaukasus, andererseits setzten beide Parteien den alten innerislamischen Konflikt zwischen den Bekenntnissen der Sunniten und Schiiten fort. 

Seit der Gründung des Safawidenreichs 1501 war die Schia Staatsreligion Persiens, während im Osmanischen Reich eine besondere Ausprägung der Sunna die offizielle Religion der Herrscher war.

Die erste wichtige Schlacht zwischen Osmanen und Safawiden war die Schlacht bei Tschaldiran im Jahr 1514.

Die einzelnen Kriege waren:
 Osmanisch-Safawidischer Krieg (1532–1555)
 Osmanisch-Safawidischer Krieg (1578–1590)
 Osmanisch-Safawidischer Krieg (1603–1618)
 Osmanisch-Safawidischer Krieg (1623–1639)

Osmanischsafawidische Kriege
 Osmanischsafawidische Kriege
 Osmanischsafawidische